

Media
RTL Group, de grootste Europese groep van commerciële radio- en televisiestations
RTL Nederland, de Nederlandse dochter van de RTL Group
RTL 4, een commerciële televisiezender
RTL Nieuws, dagelijks nieuwsprogramma
RTL 5, zender die zich richt op mensen van 15 tot 35 jaar
RTL 7, gericht op mannen, met sport en (zakelijk) nieuws
RTL Z, zender met financieel en economisch nieuws
RTL 8, gericht op vrouwen en kinderen
RTL Lounge, digitale zender gericht op vrouwen
RTL Crime, digitale zender met misdaad- en detectiveseries
RTL Radio, radiozender
 RTL Lounge Radio, radiovariant van RTL Lounge
RTL 24, een mobiele nieuwszender
RTL FM, radiozender, zuster van RTL 4
RTL Nederland Broadcast Operations, verantwoordelijk voor uitzendingen van alle vorige
 RTL-Véronique, de eerste Nederlandse commerciële televisiezender; zie RTL 4
RTL in Franstalig België 
RTL TVI, belangrijkste zender van RTL België
Club RTL, jongerenzender van RTL België
Plug RTL, zender gericht op 15- tot 35-jarigen
RTL in Duitsland
RTL Television, de belangrijkste televisiezender van RTL Duitsland
RTL II, gericht op kinderen en jongeren
RTL Crime, digitale zender met misdaad- en detectiveseries
RTL in Frankrijk
RTL, populairste radiozender in Frankrijk
RTL9
RTL in Hongarije
RTL KLUB, zender voor jongeren
RTL in Kroatië
RTL Televizija, algemene commerciële zender
RTL in Luxemburg
RTL Télé Lëtzebuerg, algemene commerciële zender
Den 2. RTL, gericht op jongeren

Overig
Ride the Lightning, een album van de Amerikaanse groep Metallica
Heropvoeding door werk (re-education through labor), een onderdeel van het vroegere Chinese strafsysteem